Gadir – rzeka w Turcji
 Gadir – wyspa na jeziorze Van
 Gadir – kolonia Fenicjan na południowym wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego (dziś Kadyks)